Hortobágy (region) – region geograficzny we wschodnich Węgrzech
 Hortobágy (gmina) – miejscowość we wschodnich Węgrzech
 Hortobágy (rzeka) – rzeka we wschodnich Węgrzech

Może również chodzić o: 
 Park Narodowy Hortobágy 
 naleśniki Hortobágy

de:Hortobágy
fi:Hortobágy